Серринья () — топоним в Бразилии:

 Серринья — муниципалитет, штат Баия.
 Серринья — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Серринья — микрорегион, штат Баия.